

Ranking EHF 
Ranking EHF jest listą współczynników poszczególnych federacji członkowskich EHF i powstaje na podstawie wyników występów w rozgrywkach: Ligi Mistrzów (kobiet i mężczyzn), Pucharu EHF (kobiet i mężczyzn) oraz rozgrywek  (kobiet i mężczyzn) w poprzednich trzech sezonach. Ranking jest ogłaszany w czerwcu po zakończeniu rozgrywek wszystkich rozgrywek w europejskich pucharach i przyznaje miejsca w rozgrywkach na kolejny sezon.

Począwszy od sezonu 2020/2021 nastąpiła zmiana w rozgrywkach europejskich i ranking dzielony jest na dwie części:

- kraje zaliczone do występów w Lidze Mistrzów oraz Lidze Europejskiej (dawny Puchar EHF)

- kraje zaliczone do występów w Pucharze EHF (dawnym Challenge Cup).

Ogólne zasady 
- za sam udział w zawodach pod egidą EHF klub otrzymuje 1 punkt,

- punkty za wynik meczu przyznawane są na zasadach ogólnych (2 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis, 0 pkt. za porażkę),

- za awans do dalszej fazy rozgrywek przyznawany jest bonus zależny od rangi rozgrywek:

- w przypadku, gdy zespół zaczyna rozgrywki od wyższej rundy, niż R1 - otrzymuje punkt za start oraz punkty bonusowe za daną rundę,

- sumę osiągniętych punktów w trzech sezonach dzieli się przez sumę liczby miejsc należnych danej federacji w poszczególnych sezonach

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Rankingi sportowe
Europejska Federacja Piłki Ręcznej